Забрало:
 Забрало — элемент защитного снаряжения, представляющий собой неподвижную или сдвижную переднюю часть шлема, которая защищает лицо человека.
 «Забрало» — российский общевойсковой бронежилет, разработанный в рамках проекта по созданию экипировки «Бармица».
 Забрало — .

Примечания